A banda Acústico Reggae fundada em 2001, possui dois discos já lançados, "Ar na Cidade" (2003) e "Nova Com Ciência (2004). 

Inicialmente se apresentava com o nome de Acústico Marley onde fez participações no Planeta Atlântida e no primeiro Festival Nacional de Reggae no Anhembi - SP em 2001. 

A banda teve destaque também na coletânea Safra 2001 da Ipanema FM com a música "Verdade", que resultou em muitos shows pelo sul do país divulgando seus dois discos até a ida do vocalista Ziggy para a Austrália em 2008.

Após 7 anos morando na Austrália, onde fazia shows com o seu projeto Ziggy and The Wild Drums, o vocalista Zigomar Ziggy Junior volta ao Brasil e retoma suas atividades com a banda Acústico Reggae em 2016.

Participou do projeto Super Tree com Juninho, ex- Natiruts e Marcelo Magal, atual Biquini Cavadão. 

Realizaram a turnê "Special Marley", em homenagem aos 70 anos de Bob Marley no ano passado.

Ziggy decide continuar o Acústico Reggae devido ao carinho dos fãs e a potencialidade das composições autorais.

A grande afinidade com o músico Marcelo Magal resulta na parceria do mesmo nessa nova jornada da banda. O baterista Jesuel Palhares completa essa trinca.

O show conta com as principais composições da banda, os maiores sucessos do Rei do reggae Bob Marley, além de versões de grandes clássicos da música em versões reggae..

Integrantes 
Zigomar Ziggy Júnior - vocal, violão e guitarra
Marcelo Magal- baixo
Jesuel Palhares - bateria

Discografia 

Bandas de reggae
Bandas de Porto Alegre
Bandas formadas em 2001
Bandas de reggae do Brasil